Megacalanus är ett släkte av kräftdjur. Megacalanus ingår i familjen Megacalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Megacalanus